

Серравалле-Ланге —  муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Кунео. 
 Серравалле-Пістоїєзе — муніципалітет у регіоні Тоскана, провінція Пістоя. алії
 Серравалле-Сезія — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі
 Серравалле-Скривія — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія
 Серравалле-а-По — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Серравалле-ді-К'єнті — муніципалітет у регіоні Марке, провінція Мачерата

Серравалле — найбільше місто-комуна в Сан-Марино

Серравалле — громада в кантоні Тічино